Aniceto Arce (president), voormalig president van Bolivia
 Aniceto Arce (provincie), provincie in Bolivia, genoemd naar bovengenoemde persoon